Tóth József (Mosonmagyaróvár, 1951. december 2. – 2022. augusztus 11. vagy előtte) magyar labdarúgó, hátvéd, edző.

Pályafutása

Klubcsapatban 
Tóth József szülővárosában kezdte a labdarúgást. Innen került 1969-ben Pécsre Kocsis Istvánnal egyszerre, akivel szintén egyidőben kerültek a fővárosba, míg Kocsis a Honvédnál, addig Tóth az Újpesti Dózsánál folytatta pályafutását. 1984 és 1986 között az MTK-VM színeiben szerepelt az élvonalban, majd a finn IF Kraft csapatában fejezte be a labdarúgó karrierjét. 1986 novemberétől, a finn bajnoki szünet alatt az Erzsébeti SMTK színeiben szerepelt a területi bajnokságban.

Több poszton is játszott kezdetben balszélső, volt majd balösszekötő. A válogatottba már balhátvédként került be és pályafutása végén középhátvéd poszton is játszott.

A válogatottban 
A magyar válogatottban 56 alkalommal szerepelt 1974 és 1983 között és egy gólt szerzett. Az 1978-as argentínai és az 1982-es spanyolországi világbajnokságon szereplő csapat tagja volt, az utóbbi világeseményen szerezte egyetlen válogatottbeli gólját; a Salvador elleni 10–1-es mérkőzésen talált a hálóba.

Sikerei, díjai 
 Magyar bajnokság
 bajnok: 1977–78, 1978–79
 Magyar Népköztársasági Kupa (MNK)
 győztes: 1982, 1983

Statisztika

Mérkőzései a válogatottban

Jegyzetek

Források 
 

 

1951-ben született személyek
2022-ben elhunyt személyek
Magyar labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
A PMFC labdarúgói
Az Újpest FC labdarúgói
Az MTK labdarúgói
Az ESMTK labdarúgói
Az 1978-as világbajnokság labdarúgói
Az 1982-es világbajnokság labdarúgói
Magyar labdarúgóedzők
Dorog sportélete
Mosonmagyaróváriak
Magyar bajnok labdarúgók